Violante hace referencia a varios artículos:

Personas
 Violante Beatriz de Baviera, princesa de Toscana;
 Violante Manuel, dama castellana, hija del infante Manuel de Castilla;
 Violante Sánchez de Castilla, hija ilegítima del rey Sancho IV de Castilla y María de Meneses;
 Violante Visconti
 Violante de Aragón (desambiguación)
 Violante de Bar, reina consorte de la Corona de Aragón como segunda esposa de Juan I de Aragón;
 Violante de Castilla, infanta de Castilla e hija del rey Alfonso X de Castilla y la reina Violante de Aragón.
 Violante de Courtenay, reina consorte de Hungría;
 Violante de Hungría, reina de Aragón;
 Violante de Vilaragut, reina consorte de Mallorca;
 Violante del Cielo, escritora en lengua portuguesa y castellana.

Nombres femeninos